Всесою́зний пере́пис насе́лення 1939 ро́ку — перепис населення СРСР, проведений станом на 17 січня 1939 року мав на меті замінити дані перепису 1937 року, результати якого були визнані помилковими відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів СРСР від 25 листопада 1937 року. Хоча більшість демографів схиляються до того, що перепис 1937 року не влаштував керівництво СРСР тим, що надто переконливо свідчив про величезні масштаби Голодомору в Українській РСР, та відмінність ситуації в інших республіках СРСР.

Проведення 
На відміну від перепису 1937 року, який враховував лише наявне населення, переписом 1939 враховувалось постійне і наявне населення. З 12 по 16 січня вперше проводився попередній обхід своїх дільниць рахівниками. Заповнення переписних листів шляхом опитування почалося 17 січня і тривало 7 днів (з 17 по 23 січня) в міських поселеннях, й 10 днів (з 17 по 26 січня) — в сільській місцевості.

Перепис містив 16 питань:

 Стосунок до голови родини
 Тимчасове чи постійне проживання
 Місце постійного проживання (для тих хто мешкає тимчасово)
 Час відсутності (для тих хто тимчасово відсутній)
 Стать
 Вік
 Сімейний стан
 Національність
 Рідна мова
 Громадянство
 Освіта
 Назва навчального закладу
 Дані про закінчення навчального закладу
 Рід занять та джерело доходів
 Місце роботи
 Суспільна група

Протягом 10 днів після завершення перепису проводився суцільний контрольний обхід. Вперше в історії радянських переписів був введений контрольний бланк, який заповнювався на тих, хто проживав в даному помешканні, але був відсутній в момент перепису. Бланк містив питання переписного листа. Всім переписаним, які тимчасово проживали або збиралися виїхати, надавалася довідка про те, що вони пройшли перепис.

Підсумки перепису 
Відповідно до перепису, чисельність населення країни склала 170,6 млн осіб, в тому числі міського — 56,1 млн осіб (33 %). Обробка матеріалів перепису була механізована і здійснена протягом 15 місяців на трьох спеціальних машинолічильних станціях. Короткі підсумки були опубліковані в 1939 —1940 роках. Остаточні результати були опубліковані за окремими показниками в 1947—1949 рр. Повні підсумки перепису були опубліковані на початку 1990-х років.

При підбиванні підсумків перепису була введена поправка на ймовірний недооблік населення: таким чином, до числа фактично переписаних громадян було додано ще 3 мільйони осіб. Таку величину поправки на недооблік більшість фахівців вважають завищеною.

Національний склад 
Національний склад населення СРСР (згідно з переписами 1 926, 1939 — попередні дані, 1959, 1 970, 1979, 1989 років)

Адміністративно-територіальний склад

Література 

 Кількість населення СРСР на 17 січня 1939 г. : по районах, районних центрах, містах, робочих селищах та великих сільських населених пунктах. — М. : Госпланиздат, 1941. — 266 с.

Посилання 

 Про перепис 1939 р на сайті Алтайкрайстата
 Всесоюзний перепис населення 1939 року. Національний склад населення по республіках СРСР — Інститут демографії Національної дослідницького університету «Вища школа економіки»
 Всесоюзний перепис населення 1939 року — плакати
1939 в СРСР
Переписи населення СРСР
Січень 1939